VI розыгрыш Всемирного Кубка чемпионов (Большого чемпионского Кубка) среди мужских сборных команд проходил в Киото и Токио с 19 по 24 ноября 2013 года.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 6 национальных сборных:
  — команда страны-организатора;
 победители континентальных чемпионатов 2013 года:
  — чемпион Южной Америки,
  — чемпион NORCECA;
  — чемпион Европы,
  — чемпион Азии;
  — обладатель wild card.
Сборная России являлась единственным дебютантом Всемирного Кубка чемпионов.

Арены

Результаты 
Турнир проводится по круговой системе в два раунда — сыграв по два матча в Киото, команды переехали в Токио, где провели ещё по три игры.

Первый раунд (Киото)

Второй раунд (Токио)

Турнирная таблица

Призёры

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан центральный блокирующий сборной России Дмитрий Мусэрский.

См. также 
 Всемирный Кубок чемпионов по волейболу среди женщин 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Всемирный Кубок чемпионов по волейболу
2013 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Токио
Ноябрь 2013 года
Спорт в Японии в 2013 году
Спорт в Киото